Gheorghe Andronic – calciatore moldavo
 Igor Andronic – calciatore moldavo
 Oleg Andronic – calciatore moldavo
 Valeriu Andronic – allenatore di calcio ed ex calciatore moldavo